Робъртс може да се отнася за:
 Робъртс, град в Айдахо, САЩ

 Хора
 Бартоломю Робъртс (1682-1722), уелски пират
 Далас Робъртс (р. 1970), американски актьор
 Джулия Робъртс (р. 1967), американска актриса
 Нора Робъртс (р. 1950), американска писателка
 Тони Робъртс (р. 1939), американски актьор

 Окръзи в САЩ
 Робъртс (окръг, Тексас)
 Робъртс (окръг, Южна Дакота)